Philip Mac Gregor (né en 1954) est le coauteur australien du jeu de rôle Space Opera. Il vit à Cromer où il enseigne l'anglais et l'histoire. Il travaille actuellement sur des extensions de la dernière version de Chivalry and Sorcery.

Liens externes 
 
 
  Interview de Philip Mac Gregor

Auteur de jeux de rôle
Personnalité australienne du XXe siècle
Naissance en 1954